Christopher Williams peut désigner :
 Christopher Williams, alias ChrisCross (1968-), un dessinateur de comics et de bande dessinée américain ;
 Christopher Williams (1972-), un athlète jamaïcain ; 
 Christopher Williams (1981-), un coureur cycliste australien ;   
 , un photographe américain ;
 Christopher Williams, un peintre gallois ;
 Christopher Williams, un astronaute américain.